Trudsholm kan henvise til flere steder i Danmark:
 Trudsholm (Kastbjerg Sogn) er en herregård i Kastbjerg Sogn i Randers Kommune.
 Trudsholm (Sonnerup Sogn) er en herregård i Sonnerup Sogn i Lejre Kommune.